Kaserer ist 
 der Name folgender Personen:
 Christoph Kaserer (* 1963), Betriebswirtschaftler
 Hermann Kaserer (1877–1955), österreichischer Agrarwissenschaftler
 Monika Kaserer (* 1952), österreichische Skirennläuferin
 Robert Kaserer (* 1937), Südtiroler Politiker

 eine alternative Bezeichnung für die Kaserwand, einen Berg in den Bayerischen Voralpen
 die Bezeichnung für eine Berggruppe am Rande der Zillertaler Alpen (Kleiner, Großer und Falscher Kaserer)